Антураж (, від  — оточувати) — оточення, середовище, навколишня обстановка. 
 Microsoft Entourage — поштовий клієнт і органайзер, застосунок зі складу офісного пакету Microsoft Office:mac 2008
 Антураж (серіал) — американський телесеріал
 Антураж (фільм) — американська кінострічка 2015 року.